Григорий Ермолаев:
 Ермолаев, Григорий Дмитриевич (1924—1944) — Герой Советского Союза.
 
 Ермолаев, Григорий Павлович (1911—1982) — советский легкоатлет.